Schlotheimia steht für
 Schlotheimia Bayle, 1878, eine Gattung der Ammoniten.
 Schlotheimia Brid., eine Gattung der Laubmoose
 Schlotheimia Sternb., eine Gattung der Kalamiten (ausgestorbene, baumartige Schachtelhalme), heute Synonym von Asterophyllites Brongn.